Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 2002 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2002. Potekala je 14. julija 2002.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002
2002